Озерос () — озеро в Греции.

Пресноводный водоём, расположенный в Западной Греции, к западу от реки Ахелоос. К северу расположено озеро Лисимахия.

Площадь его водной поверхности около 10 км². Имеет среднюю глубину 8-10 м. В длину озеро достигает 5 км, в ширину — 3 км.

Температура воды в летние месяцы около 25 градусов Цельсия и после зимнего перемешивания — 12-15 градусов Цельсия.

Западная Греция
Озёра Греции
Бассейн Ахелооса